Михаи́л Дуна́ев:
 Дунаев, Михаил Михайлович (1945—2008) — советский и российский учёный, богослов и литературовед.
 Дунаев, Михаил Никитович (1923—1945) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Дунаев, Михаил Сергеевич (род. 1978) — российский, немецкий хоккеист в бенди (хоккей с мячом), тренер по хоккею с мячом.